Боёвка (Боевка) — топоним:

Белоруссия 
 Боевка — деревня в Шумилинском районе Витебской области.

Россия 
 Боевка — деревня в Становлянском районе Липецкой области, упразднена в 2001 году.
 Боёвка — деревня в Урицком районе Орловской области.
 Боёвка — деревня муниципального образования «Каменский городской округ» Свердловской области.
 Боевка — деревня в Сорокинском районе Тюменской области, упразднена в 2004 году.
 Боевка — река, протекает в Свердловской и Челябинской областях.

См. также 
 Боево
 Большая Боёвка
 Верхняя Боёвка
 Малая Боёвка
 Нижняя Боёвка